Finkelstein ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Finkelstein (* 1973), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Andrei Michailowitsch Finkelstein (1942–2011), russisch-sowjetischer Astronom
 Arthur J. Finkelstein (1945–2017), US-amerikanischer Politikberater
 Ben A. Finkelstein (1910–1975), schweizerisch-US-amerikanischer Psychiater
 Berthold Finkelstein (1925–1996), deutscher Volkswirt
 Daniel Finkelstein, Baron Finkelstein (* 1962), britischer Journalist und Politiker (Conservative Party)
 David Finkelstein (1929–2016), US-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 Edward Finkelstein (1924/1925–2014), US-amerikanischer Manager
 Hans Finkelstein (1885–1938), deutscher Chemiker
 Harry Finkelstein (1865–1939), US-amerikanischer Chirurg, siehe Finkelstein-Test
 Heinrich Finkelstein (1865–1942), deutscher Kinderarzt
 Israel Finkelstein (* 1949), israelischer Archäologe
 Jochanan Trilse-Finkelstein (1932–2017), deutscher Philosoph und Literaturwissenschaftler
 Levana Finkelstein (* 1947), israelische Schauspielerin
 Menachem Finkelstein (* 1951), israelischer Generalmajor und Militärstaatsanwalt
 Nat Finkelstein (1933–2009) US-amerikanischer Fotograf und Fotojournalist
 Norman Finkelstein (* 1953), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Richard A. Finkelstein (* 1930), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Salomon Finkelstein (1922–2019), polnischstämmiger Unternehmer und Überlebender des Holocaust
 Samuel Finkelstein (1890–1942), polnischer Maler
 Sydney Finkelstein, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolodymyr Finkelstein (1896–1937), ukrainischer Chemiker

Siehe auch:
 Finkelstein-Reaktion, chemische Namensreaktion